Le nom Tammy désigne notamment :

 Par abreviation, le tam o'shanter, un couvre-chef écossais.
 Une marque de sous-vêtements au Royaume Uni, appartenant au groupe Etam
 Une poupée créée par Ideal Toy Company en réponse à la poupée Barbie de Mattel.

Dans les arts 
 Tammy and the Bachelor, un film de 1957
 Tammy, une chanson interprétée par Debbie Reynolds dans le film
 Tammy, une série télévisée américaine de 1965
 Tammy, un film américain de 2014 de Ben Falcone

Un prénom 
 Un prénom courant au cours des années 1960-1970, parfois un diminutif de Thomasina ou de Tamara
 Personnalités portant ce prénom
 Tammy Baldwin
 Tammy Grimes
 Tammy Wynette
 Tammy Lynn Sytch